Nylandssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nylandssjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (7,24 ha)
Nylandssjön (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (22,3 ha)
Nylandssjön (Nordingrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (30,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn